La saison 1969-1970 est la  saison du championnat de Suisse de hockey sur glace.

Ligue nationale A

Première phase

Poule finale 

La Chaux-de-Fonds remporte le troisième titre de son histoire, le troisième consécutivement.

Poule de maintien

Ligue nationale B

Première phase

Groupe Ouest

Groupe Est

Seconde phase 
Dans les deux poules suivantes, les points contre les équipes déjà affrontées lors des 14 journées de la première phase sont conservés et celles-ci ne se rencontrent plus en deuxième phase. Chaque club joue donc huit matchs, qui s'ajoutent aux six dont les statistiques sont conservées, ce qui aboutit à un classement pour la seconde phase établi sur 14 parties.

Poule de promotion

Poule de maintien



Notes et références

Notes

Références 

1969-1970
Suisse
Suisse
Hockey sur glace
Hockey sur glace